Сан-Лоре́нсу (, , «святий Лаврентій») — власна назва.

Топоніми

Сан-Лоренсу (мікрорегіон)

Сан-Кріштован-і-Сан-Лоренсу — парафія.
 Сан-Лоренсу-ду-Байрру — парафія.
 Сан-Лоренсу-де-Санде — парафія.
 Сан-Лоренсу-де-Селю — парафія.